Personen:
John Dryden (1631-1700), Engels toneelschrijver, dichter, essayist, vertaler en literatuurcriticus
Ken Dryden (1947), Canadees ijshockeyer, schrijver, advocaat, zakenman en politicus

Plaatsen:
Dryden (Michigan)
Dryden (New York)
Dryden (Ontario)
Dryden (Virginia)